Валерий Обухов:
 Обухов, Валерий Владимирович (род. 1952) — доктор физико-математических наук, профессор, ректор ТГПУ.
 Обухов, Валерий Евгеньевич (род. 1974) — казахстанский хоккеист.
 Обухов, Валерий Леонидович — российский философ, доктор философских наук, профессор.